La palabra dislocación puede designar:
 Dislocación, defecto cristalino.
 Dislocación, lesión articular.